Kiryu se poate referi la:

 Municipiul Kiryu, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 6275 Kiryu, un corp ceresc numit după municipiul Kiryu.